Satō Kei bzw. europäisiert Kei Satō ist der Name folgender Personen:
 Satō Kei (1906–1978), japanischer Maler
 Kei Satō (Schauspieler) (1928–2010), japanischer Schauspieler
 Kei Satō (Politiker) (* 1979), japanischer Politiker